Horticultural Hall ist der Name folgender Gebäude:

in den Vereinigten Staaten:
 Horticultural Hall (Boston, 1901)
 Horticultural Hall (Boston, 1845)
 Horticultural Hall (Boston, 1865)
 Horticultural Hall (Wisconsin) in Lake Geneva
 Horticultural Hall (Pennsylvania) in Philadelphia

im Vereinigten Königreich:
 Royal Horticultural Halls in London